Fanø (wyspa) (duńska wyspa)
 gmina Fanø (duńska gmina)